It's My Life kan avse:

Musik 
 It's My Life (musikalbum) – ett musikalbum av Talk Talk
 It's My Life (Talk Talk-låt) – inspelad som cover av No Doubt
 It's My Life - album av Sash!
 It's My Life (The Animals-låt) – en rocklåt lanserad av The Animals 
 It's My Life (Bon Jovi-låt) – en sång skriven av Jon Bon Jovi, Richie Sambora, och Max Martin
 It's My Life (Dr. Alban-låt) – en singel av Dr. Alban från 1992
 It's My Life (Amy Diamond-låt) – en sång skriven av Alexander Bard, Bobby Ljunggren och Oscar Holter och framförd av Amy Diamond i den svenska Melodifestivalen 2009
 It's My Life (låt av Cezar) – Rumäniens bidrag i Eurovision Song Contest 2013
 It's My Life (Marietta-låt) – ett bidrag i Ukrainas Eurovision Song Contest 2014
 It's My Life (låt av The Monkees) – låt inspelad av The Monkees från albumet Justus
 It's My Life (låt av DJ Bobo) – låt inspelad av DJ Bobo
 It's My Life (låt av Gene Simmons och Paul Stanley), låt skriven av Gene Simmons och Paul Stanley of Kiss, först släppt av Wendy O. Williams på album W.O.W. 1984

Se även
 This Is My Life – flera betydelser